

Patronyme 

 Aaron Sangala (1958-), homme politique malawien.
 James Sangala (1986-), footballeur malawite.
 James Frederick Sangala (1900-?), homme politique malawit, grand-père d'Aaron Sangala.

Toponyme 

 Sangala, autre nom de la ville de l'Inde ancienne Sagala, aujourd'hui Sialkot au Pakistan.